Letnie Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich 2018 – zawody rozegrane 12 października 2018 roku w miejscowości Kranj. Konkursy w ramach mistrzostw rozgrywały się na skoczni normalnej Bauhenk.

Mistrzostwo wśród pań zdobyła Ema Klinec, której udało się obronić tytuł wywalczony w zeszłym sezonie. Drugie miejsce zajęła Maja Vtič, a miejsce na podium uzupełniła Urša Bogataj. W rywalizacji kobiet wystartowało łącznie czternaście skoczkiń.

Kategorię mężczyzn wygrał Rok Justin. Sklasyfikowany na drugiej pozycji został Žak Mogel ze stratą niespełna czterech punktów. Trzecią lokatę zajął Žiga Jelar. Obrońca tytułu Timi Zajc zajął miejsce czwarte. Sklasyfikowano w sumie czterdziestu trzech zawodników.

W konkursie drużyn mieszanych najlepsza okazała się być pierwsza drużyna klubu SSK Ilirija. O ponad sto punktów gorsi byli reprezentanci klubu SSK Velenje. Brązowy medal zdobyła drużyna gospodarzy SK Triglav.

Wyniki

Mężczyźni – 12 października 2018 – HS109

Kobiety – 12 października 2018 – HS109

Drużynowy mieszany – 12 października 2018 – HS109

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Słowenii w skokach narciarskich
2018 w Słowenii
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich
Sport w Kranju